Saumagen kann bedeuten:

 (in der Pfalz) Schweinemagen als Körperteil des Schweines
 Pfälzer Saumagen als typisches Gericht der Pfälzer Küche
 Kallstadter Saumagen als Weinlage der pfälzischen Gemeinde Kallstadt